

Лейк-Міллс — місто, штат Айова
 Лейк-Міллс — місто, штат Вісконсин
 Лейк-Міллс — місто, штат Вісконсин